

Mathématiques 
 Un cube, polyèdre régulier.
 Un cube, puissance troisième d'un nombre.
 Le lambda cube est un cadre pour présenter la logique constructive.

Culture

Cinéma, Vidéo 

 Cube Canal+ est un récepteur/décodeur de télévision utilisé par le Groupe Canal+

 
Cube, film canadien de Vincenzo Natali (1997).
Cube² : Hypercube, film canadien de Andrzej Sekula (2002).
Cube Zero, film canadien de Ernie Barbarash (2004).
Cube, remake japonais du premier film (2021).

Bande dessinée 

 Cube, un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya.

Jeux 

Rubik's Cube, casse-tête
Cube magique, l'équivalent tridimensionnel du carré magique.

Cube, jeu de tir à la première personne gratuit fonctionnant sur de multiples systèmes d'exploitation
GameCube, console de jeu produite par Nintendo

Informatique 

Power Mac G4 Cube, ordinateur compact d'Apple
Cisco CUBE, Cisco Unified Border Elément, permettant l'interconnexion entre des environnements ToIP hétérogènes
Cube OLAP (ou hypercube OLAP), représentation abstraite d'informations multidimensionnelles, utilisée en Reporting
Black Cube, entreprise israélienne de renseignement électronique

Transports 

 La Nissan Cube est une voiture.
Cube, marque allemande de vélo

Divers 
 Cube de tourneur, cube sculpté à l'aide d'un tour ou par fabrication additive.
En argot étudiant, en France, un cube est un élève de troisième année de classe préparatoire aux grandes écoles.